Tikrīt kan syfta på följande platser:

Irak 

 Tikrit District, distrikt, Saladin, 
 Tikrit, provinshuvudstad, Saladin, 

Robotskapade Irakförgreningar